Stereotypie steht für:

 Stereotypie (Medizin), psychomotorische Verhaltensauffälligkeiten
 Stereotypie (Buchdruck), Verfahren zur Erstellung einer Buchdruckplatte

Siehe auch:
 Stereotyp (Begriffsklärung)
 Stereoskopie (Bildwiedergabe mit räumlichem Tiefeneindruck)